

Sigle 
 Landline teletypewriter – telescrivente via cavo
 Luyten Two-Tenths – uno dei cataloghi Luyten

Codici 
 LTT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Saint-Tropez-La Môle, Saint-Tropez, Francia